Bolton může znamenat:

místní název
 Bolton, anglické město u Manchesteru
 Bolton Wanderers FC

příjmení
 Andy Bolton (* 1970), anglický powerlifter
 Charles Thomas Bolton (1943–2021), americký astronom
 John Bolton (* 1948), americký politik
 Michael Bolton (Michael Bolotin; * 1953), americký zpěvák a skladatel
 Steve Bolton (* 1949), britský rockový hudebník

Externí odkazy